Golfinger puede aludir a:

 Goldfinger (1959), séptima novela de James Bond escrita por Ian Fleming;
 Goldfinger (1964), tercera película de James Bond;
 Goldfinger, banda de música ska y punk;
 Goldfinger, (1964), banda sonora de la película homónima.